Kharroubi ist der Familienname folgender Personen:

 Achraf Kharroubi (* 1992), marokkanischer Boxer
 Khaled Kharroubi (* 1984), französisch-algerischer Fußballspieler
 Yassine El Kharroubi (* 1990), marokkanischer Fußballspieler